Coma (geneeskunde), een staat van diepe bewusteloosheid
 Coma (astronomie), de wolk van gesublimeerd materiaal om een komeet die ontstaat als de komeet in de nabijheid van een ster komt
 Coma (optica), een beeldafwijking die ontstaat als op een lens of holle spiegel lichtstralen schuin invallen
 Coma (schimmelgeslacht), een schimmelgeslacht in de orde Phacidiales

Boeken en strips:
 Coma (boek), een medische thriller van Robin Cook
 Coma (strip), een stripreeks van Steven Dupré

Films en tv-series:
 Coma (1978) van Michael Crichton met Geneviève Bujold en Michael Douglas, de verfilming van het boek Coma van Robin Cook
 Coma (1994), tv-film van Paula van der Oest met Theu Boermans en Sylvia Poorta
 Coma (2004), van Arash Moirian met Amin Hayayee
 Coma (2008), geregisseerd door R. Kan Albay
 Coma (miniserie), serie uit 2012 van Robin Cook, gebaseerd op zijn boeken